Сергей Тишин:
 Тишин, Сергей Георгиевич (1940—2006) — советский и российский учёный.
 Тишин, Сергей Сергеевич (1867—1912) — русский генерал-майор, участник русско-японской войны.